Sněžná ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Sněžná (Kraslice), Ortsteil von Kraslice, Okres Sokolov
Sněžná (Krásná Lípa), Ortsteil von Krásná Lípa, Okres Děčín
Dolní Sněžná, Ortschaft von Volary, Okres Prachatice
Horní Sněžná, Wüstung auf den Fluren von Volary, Okres Prachatice